Суперку́бок Есто́нії з футбо́лу — одноматчевий турнір, у якому грають володар кубка Естонії і чемпіон попереднього сезону. У випадку, якщо кубок і чемпіонат виграла одна команда, то в суперкубку грають перша і друга команди чемпіонату.

Фінали

Переможці

Посилання 
 Суперкубок Естонії на RSSSF